Фраёнов — фамилия.

Известные носители:
 Фраёнов, Виктор Павлович (1930—2002) — российский музыковед и педагог, заслуженный деятель искусств РФ.
 Фраёнова, Елена Михайловна (1929—2013) — российский музыковед и педагог, создатель курса музыкального фольклора народов СССР.